Kühbach heißen folgende geographische Objekte:
 Kühbach, Markt im Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern

Gemeindeteile:
 Kühbach (Arnstorf), Ortsteil des Marktes Arnstorf, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Kühbach (Dinkelscherben), Ortsteil des Marktes Dinkelscherben, Landkreis Augsburg, Bayern
 Kühbach (Floß), Ortsteil des Marktes Floß, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Kühbach (Landau an der Isar), Ortsteil der Stadt Landau an der Isar, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Kühbach (Ringelai), Ortsteil der Gemeinde Ringelai, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Kühbach (Rotthalmünster), Ortsteil des Marktes Rotthalmünster, Landkreis Passau, Bayern
 Kühbach (Sulzberg), Ortsteil des Marktes Sulzberg, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Kühbach (Gemeinde Zwettl-Niederösterreich), eine Katastralgemeinde der Stadtgemeinde Zwettl-Niederösterreich
 Kühbach (Gemeinde Lichtenegg), ein Ortsteil der Gemeinde Lichtenegg (Niederösterreich)

Gewässer:
 Kühbach (Ammer), linker Zufluss der Ammer an der Soyermühle, Gemeinde Wildsteig, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Kühbach (Asbach), linker Zufluss des Haufenmühlbachs bei Drachselsried, Landkreis Regen, Bayern, Oberlauf des Asbachs, der in den Schwarzen Regen mündet
 Kühbach (Bina), rechter Zufluss der Bina in Dirnaich, Markt Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Kühbach (Glan), linker Zufluss der Glan in Fürstenbrunn, Gemeinde Grödig, Bezirk Salzburg-Umgebung, Bundesland Salzburg, die in die Salzach mündet
 Kühbach (Gneistinger Bach), linker Zufluss des Gneistinger Bachs (linker Oberlauf der Hengersberger Ohe) bei Padling, Gemeinde Hunding, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Kühbach (Haidelbach), linker Zufluss des Haidelbachs bei Oberhaidelbach, Gemeinde Leinburg, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Kühbach (Haselbach), rechter Zufluss des dort noch Haselbach genannten Stubbachs (zum Radmer Bach, zum Erzbach) bei Radmer an der Hasel, Gemeinde Radmer, Bezirk Leoben, Steiermark
 Kühbach (Holzgraben), linker Zufluss des Holzgrabens (zur hier auch Obernach genannten Ach) bei Obernau, Gemeinde Uffing am Staffelsee, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Kühbach, Oberlaufname im Gebiet der Gemeinde Straubenhardt und etwas danach des Krähenbach (Pfinz), rechter Zufluss der Pfinz in Weiler, Gemeinde Keltern, Enzkreis, Baden-Württemberg
 Kühbach, Oberlauf des Kuchenreuther Bachs bei Schönreuth, Stadt Kemnath, Landkreis Tirschenreuth, Bayern, der über den Fallbach in die Haidenaab entwässert
 Kühbach (Main), linker Zufluss des Mains in Würzburg, Unterfranken, Bayern
 Kühbach (Mauerner Bach), linker Zufluss des Mauerner Bachs bei Gründl, Markt Nandlstadt, Landkreis Freising, Bayern, der in die Amper mündet
 Kühbach (Muglbach), linker Zufluss des Muglbachs bei Ernestgrün, Markt Neualbenreuth, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Kühbach oder Kippach (Nassach), rechter Zufluss der Nassach vor Rügheim, Stadt Hofheim, Landkreis Haßberge, Bayern
 Kühbach (Regen), linker Zufluss des Regen bei Linden, Gemeinde Reichenbach, Landkreis Cham, Bayern
 Kühbach (Rinchnacher Ohe), linker Oberlauf der Rinchnacher Ohe bei der Furthmühle, Gemeinde Kirchberg im Wald, Landkreis Regen, Bayern
 Kühbach (Schwäbische Rezat), linker Zufluss der Schwäbischen Rezat bei Mühlstetten, Gemeinde Röttenbach, Landkreis Roth, Bayern
 Kühbach (Vils), rechter Zufluss der Vils vor Vils, Bezirk Reutte, Tirol
 Kühbach (?) oder Kuhbach (Wern), rechter Zufluss der Wern bei Gössenheim, Landkreis Main-Spessart, Bayern

 Kühbächlein, rechter Zufluss der Paar bei Paar, Markt Kühbach, Landkreis Aichach-Friedberg, und Abfluss des Kühbacher Weihers in der Ortsmitte von Markt Kühbach

Siehe auch:
 Kiebach
 Kübach
 Kuhbach
 Kühbacher
 Kühbächle, linker Oberlauf des Schlierbachs (zum Kocher) nahe Wöllstein, Gemeinde Abtsgmünd, Ostalbkreis, Schwäbisch Hall
 Kühgraben